Sulzbachfall  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sulzer Wasserfall, am Untersberg bei Marktschellenberg, Bayern
 Sulzbachfall (Pinzgau), bei Sulzau am Talausgang des Untersulzbachtals, Land Salzburg